Media est le pluriel du mot latin medium dérivé de l'adjectif medius signifiant milieu, moyen. Par extension le mot désigne un objet positionné au milieu, dans l'entre-deux, jouant un rôle d'intermédiaire.

Communication 
 Média, un moyen de diffusion et/ou d'échange d'informations
 MEDIA (Mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle), un programme de l'Union européenne (1993-2013).

Médecine 
 Media, la couche moyenne de la paroi d'un vaisseau sanguin

Entomologie 
 Nervure médiane, selon le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes

Informatique et audiovisuel 
 Média, un support sur lequel est physiquement stocké un fichier, un message, une musique, un film, des photos, ou plus généralement des données
 /media, dans la hiérarchie normalisée du système de fichiers des systèmes d'exploitation de la famille Unix, le répertoire où sont montés les médias amovibles
 Fichier média, un synonyme d'un fichier multimédia
 Media, un mot clé dans les media queries

Arts 
  Medium, en peinture et dans les arts appliqués, une technique utilisée (ex. : l'aquarelle est un medium)
 , une société belge de production de cinéma

Localité 

 Media, une ville américaine de Pennsylvanie ;
 Media, un village du comté de Henderson dans l'Illinois, aux États-Unis.

Revue 
 Médias, une revue trimestrielle (re?)lancée par Robert Ménard en .

Note 

ko:평균